Как дед за дождём ходил — советский мультипликационный фильм, снятый режиссёром Кузьмой Кресницким в 1986 году на киностудии Беларусьфильм.

Сюжет 
Сказка о похождениях смелого, находчивого мужика, о его встрече с молниями, грозой, бурей. Именно они помогают ему добыть дождь и спасти урожай от засухи.

Съёмочная группа

Ссылки 

Короткометражные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1986 года